Pure Shores: The Very Best of All Saints е втората компилация с хитове на британската поп група Ол Сейнтс, издадена на 27 септември 2010 година.

Списък с песните

Диск 1 
 „Never Ever“
 „Lady Marmalade“
 „I Know Where It's At“
 „I Remember“
 „If You Don't Know What I Know“
 „I Don't Wanna Be Alone“
 „Rock Steady“
 „Dreams“
 „All Hooked Up“
 „Alone“
 „Surrender“
 „War of Nerves“ (98 ремикс)
 „Love Is Love“
 „Get Down“
 „Inside“
 „On and On“
 „Lady Marmalade“ (ремикс Тимбаленд)
 „Ha Ha“

Диск 2 
 „Pure Shores“
 „Black Coffee“
 „Bootie Call“
 „Let's Get Started“
 „Chick Fit“
 „I Feel You“
 „No More Lies“
 „Distance“
 „Ready, Willing and Able“
 „TwentyFourSeven“ (Артфул Доджър и Мелани Блат)
 „One More Tequila“
 „Heaven“
 „Saints and Sinners“
 „Take the Key“
 „Whoopin' Over You“
 „Flashback“
 „Pure Shores“ (2 Da Beach U Don't Stop Remix)
 „Black Coffee“ (ремикс Нептюнс)

Албуми на Ол Сейнтс
Музикални албуми от 2010 година